Марион Байрон (урождённая Мириам Биленкин) (; 16 марта 1911, Дейтон, Огайо — 5 июля 1985, Санта-Моника, Калифорния, США) — американская киноактриса.

Биография 
Еврейского происхождения. По примеру сестры-певицы и танцовщицы, решила посвятить себя искусству. Начала свою актёрскую карьеру на сцене в возрасте 13 лет танцовщицей в Лос-Анджелесе. В 1928 году в 17-летнем возрасте получила свою первую главную роль в кино в фильме «Пароход Билл-младший» с участием звезды американского кино Бастера Китона. В одном из репортажей на вопрос о том, как она получила свою первую роль на экране, ответила: «По ошибке».

В компании Warner Brothers крохотную пятифутовую Мэрион Байрон прозвали «Peanuts» («Арахис»). Милая, бойкая, остроумная, находчивая и жизнерадостная субреткой, снималась в немых фильмах-мюзиклах («Show of Shows» (1929), «Broadway Babies» (1929) и «Playing Around» (1930)).

В начале 1930-х годов регулярно появлялась на экранах в основном в ролях дерзких горничных, студенток, тусовщиков и хористок, которые считались «ведущими актёрами второго плана».

Была популярна в лёгких комедиях. В 1928—1929 годах снялась в нескольких фильмах с комическим дуэтом Лорел и Харди.

Снялась в 45 фильмах, в том числе, немых короткометражках. После 1938 году больше не снималась.

Избранная фильмография 

 Five of a Kind (1938)
 Swellhead (1935)
 Gift of Gab (1934)
 It Happened One Day (1934)
 Hips, Hips, Hooray! (1933)
 Only Yesterday (1933)
 Meet the Baron (1933)
 Husbands’ Reunion (1933)
 College Humor (1933)
 Melody Cruise (1933)
 Breed of the Border (1933)
 The Crime of the Century (1933)
 The Curse of a Broken Heart (1933)
 Lucky Devils (1933)
 Неприятности в раю (1932)
 They Call It Sin (1932)
 Love Me Tonight (1933)
 The Hollywood Handicap (1932)
 Week Ends Only (1932)
 The Tenderfoot (1932)
 The Heart of New York (1932)
 Running Hollywood (1932)
 Working Girls (1931)
 Children of Dreams (1931)
 Girls Demand Excitement (1931)
 The Bad Man (1930)
 The Matrimonial Bed (1930)
 Golden Dawn (1930)
 Song of the West (1930)
 Playing Around (1930)
 Show of Shows (1929)
 The Forward Pass (1929) 
 So Long Letty (1929)
 Social Sinners (1929)
 Broadway Babies (1929)
 The Unkissed Man (1929)
 His Captive Woman (1929)
 A Pair of Tights (1929)
 Going Ga-Ga (1929)
 Is Everybody Happy? (1929)
 Feed’em and Weep (1928)
 The Boy Friend (1928)
 Plastered in Paris (1928)
 Пароход Билл-младший (1928)

Умерла от тяжёлой болезни. Похоронена на еврейском кладбище Hillside Memorial Park Cemetery в Калвер-Сити.

Примечания

Ссылки 
 
 Marion Byron

Киноактрисы США
Актрисы немого кино США
Комедиантки США
Похороненные на кладбище Хилсайд